Javier Menéndez puede referirse a:

 Javier Menéndez Fernández (n. 1981), esgrimista español.
 Javier Menéndez Flores (n. 1969), periodista español.
 Javier Menéndez Llamazares (n. 1973), escritor español.

en:Javier Menéndez